Starlite steht für:

 Starlite (Automarke), US-amerikanische Automobilmarke
 Starlite (Material), hitzeresistentes Material unbekannter Zusammensetzung, entdeckt vom britischen Erfinder Maurice Ward (1933–2011)
 Starlite (Computerspiel), Multiplayer-Onlinespiel der NASA
 Operation Starlite, Militäroffensive in Vietnam